Quatre navires de la Marine française ont porté le nom de La Grandière, d'après l'amiral Pierre-Paul de La Grandière (1807-1876) qui fut gouverneur de la Cochinchine et commandant en chef des forces navales françaises d'Extrême-Orient :
 le , une canonnière de 26 tonnes et 120 chevaux préfabriquée à Nantes aux chantiers Dubigeon puis assemblée et armée de deux canons de  à l'arsenal de Saïgon en 1893. Elle est envoyée sur le haut Mékong pour s'opposer à l'occupation larvée de sa rive gauche par le royaume du Siam Elle devait également étudier la navigabilité du Yang Tsé Kiang. Elle coule accidentellement en juillet 1910 dans les rapides de Ken Luong sur le fleuve Mékong. Cet accident entraina la mort de 4 militaires français dont le général Léon de Beylié ;
 le , une canonnière lancée en 1921 à Brest d'un déplacement de 40 tonnes pour 29 mètres de long et 5 de large. Elle est affectée à la flottille française sur le Yang Tsé Kiang où elle participe à différents combats. Rappelé à Shangaï en , après le déclenchement de la guerre sino-japonaise, le navire est désarmé puis  démantelé à Saïgon l'année suivante;
 le , un aviso colonial de classe Bougainville lancé en 1939 et en service jusqu'à 1959 ;
 le , un bâtiment de transport léger (BATRAL) de classe Champlain lancé en 1985 et en service jusqu'en 2016.

Références 

Nom de bateau de la Marine française